Giovanni Colaone – cestista e hockeista su slittino italiano
 Matteo Colaone – storico e politico italiano
 Sara Colaone – fumettista, illustratrice e autrice di cartoni animati italiana